Sommier ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Pietro Stefano Sommier (1848–1922), italienischer Biologe
 Claude Sommier (1952–2009), französischer Jazzpianist und Komponist
 François Clément Sommier (1844–1907), französischer Zeichner, Radierer und Aquarellist